Военная история Барбадоса насчитывает сотни лет военной деятельности на острове Барбадос, а также международных военных операций, в которых принимали участие барбадосцы.

Колониальная история 
На протяжении всей колониальной истории Барбадоса Великобритания регулярно размещала большие части своих Вест-индских войск на острове Барбадос. Войска действовали главным образом как сила, защищающая остров от любого вторжения других европейских держав, а также помогающая защитить другие британские территории в Восточной части Карибского бассейна от нападений. Численность ополченцев значительно возросла после серии восстаний рабов в Вест—Индии, включая Барбадос. Развертывание британских колониальных войск на Барбадосе было настолько успешным, что Барбадос-единственная страна в Карибском бассейне которая в эпоху колониализма никогда не переходил из рук в руки с тех пор, как англичане впервые высадились и основали город Джеймстаун (примерно в первой четверти XVII века), вплоть до обретения независимости.

Вторая мировая война 
12 барбадосцев составляли Второй Барбадосский контингент добровольцев для Вооруженных сил. Они были завербованы для Королевских ВВС. Они уехали с Барбадоса в Англию в ноябре 1940 года, чтобы сражаться против нацистской Германии. Одним из пилотов был Эррол Уолтон Барроу, впоследствии первый премьер-министр Барбадоса, который стал офицером Королевских ВВС. К 1945 году Барроу поднялся до звания летного офицера и был назначен личным штурманом главнокомандующего британской зоной оккупированной Германии.

11 сентября 1942 года немецкая подводная лодка U-514 патрулировала воды Барбадоса, где атаковала канадское паровое торговое судно «Корнуоллис» у побережья столицы. Судно было доставлено на берег в Барбадосе до того, как его освободили, было торпедировано во второй раз и затонуло. Лауреат премии барбадосский романист Остин Кларк подробно пишет об этом нападении в своих романах «Свиные хвосты и хлебный плод: Кулинарные мемуары» и «Полированная мотыга» Гиллера, получившего премию «Полированная мотыга». В книгах рассказывается об экономических трудностях, испытываемых Барбадосом после того, как он был отрезан от мировой торговли Нацистской Германией.

Наши дни 
Сегодня, будучи полностью независимой страной, Барбадос имеет умеренное военное командование. Эти силы состоят из Сил обороны Барбадоса (BDF), которые состоят из Барбадосского полка, Барбадосской береговой охраны и Барбадосского авиакрыла, в дополнение к другим частям армии в стране. Все эти силы находятся в ведении канцелярии премьер-министра Барбадоса. Эти силы часто действуют согласованно для поддержания правопорядка в стране, а также для искоренения противозаконной деятельности и других угроз. Барбадосское авиакрыло состоит из одного самолета Cessna 402, базирующегося в международном аэропорту Грантли Адамс.

В 2009 году Силы обороны Барбадоса внесли свой вклад в USSOUTHCOM-маневр Fuerzas Commando 2009 в Бразилии.

Источники 
 «Второй контингент». Почтовая служба Барбадоса.
 Metzgen, Humphrey (2007). Неисчислимые карибские войны. Вест-Индский университет. ISBN 978-9766402037.
 Кларк, Остин (2000). Свиные Хвосты и Хлебный плод: Кулинарные мемуары. Рэндом Хаус из Канады. ISBN 0679310304.
 CIA World Factbook: «Издание 2006 года».
 World Aircraft Information Files. Издательство «Брайтстар Паблишинг», Лондон. Файл 343 Лист 01
 Хартленд, майор Майкл (декабрь 2007). Краткая и иллюстрированная военная история. Издательство Миллера. ISBN 978-976-8215-20-8.
 Хартленд, майор Майкл (9 декабря 2009). Великие пушки Барбадоса. Издательство Миллера. ISBN 978-976-9515-35-2.
 Фрейзер, Генри С. (21 августа 2011 г.). «Вещи, которые имеют значение: Великие пушки Барбадоса». Барбадосский адвокат.

Военная история по странам
История Барбадоса